

Aziende 
 Polti – azienda italiana produttrice di piccoli elettrodomestici

Persone 
 Achille Polti – politico italiano
 Brenno Martignoni Polti – politico, avvocato e notaio svizzero
 Franco Polti – imprenditore italiano, fondatore della Polti S.p.A.

Altro 
 Team Polti – squadra maschile italiana di ciclismo su strada